Mawtini () es el himno nacional de Irak desde la caída de Saddam Hussein.

Mawtini: Himno nacional Palestino 
"Mawtini" es un himno popular en el mundo árabe. El autor de la letra es el poeta palestino Ibrahim Touqan. Fue cantado por los palestinos en sus levantamientos contra el mandato británico y la inmigración judía a la Palestina británica de 1936-1939 siendo por ese motivo un himno no oficial de Palestina, y sigue siendo popular entre los Árabes hoy día.

Himno Anterior (Irak) 

Cuando la monarquía iraquí fue derrocada en 1958 un estudiante de música iraquí estudiando en Viena, Louis Zanbaka apresuradamente compuso un himno nacional y la transmitió al gobierno republicano a través de la embajada de Irak en Viena. "Mi País", como el "Royal Salute" antes de que no tiene palabras y también está en el estilo de "fanfarria árabe" del himno (aunque por lo general son monarquías y emiratos que tienden a adoptar este estilo de himno). 

Inmediatamente después de la caída del gobierno de Sadam Husein en 2003, "Mi País" fue utilizado nuevamente por un breve tiempo como un himno provisional hasta que se adoptó una nueva. (El título de este himno es idéntico al título del himno que lo reemplazó en 2004).

Letra

Véase también 
 Ard al-Furatayn Himno Nacional Época: Sadam Hussein
 Himno Nacional de Palestina

Referencias 

Irak
Símbolos de Irak
Himnos en árabe
Música de Irak